Eriocycla eriocarpa är en flockblommig växtart som först beskrevs av Joseph Friedrich Nicolaus Bornmüller och Erwin Gauba, och fick sitt nu gällande namn av Kljuykov och Pimenov. Eriocycla eriocarpa ingår i släktet Eriocycla och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
eriocarpa